Fregola steht für:

 Fregola, eine in Sardinien verbreitete Art Hartweizengrieß in kleiner Kugelform, siehe Fregula
 Fregola (Film), österreichischer Kriminal-, Musik- und Revuefilm von Harald Röbbeling (1948)